Södra Björntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Björntjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (5,58 ha)
Södra Björntjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Södra Björntjärnet, sjö i Torsby kommun, 
Södra Björntjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Björntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn